Gerhard Ebeling – teologo protestante tedesco
 John Ebeling – ex cestista e dirigente sportivo statunitense naturalizzato italiano
 Michele Ebeling – cestista italiano
 Richard Ebeling – economista statunitense